Rocchetto – cilindro attorno al quale è avvolto un filato
 Rocchetto (pignone) – ruota dentata il cui numero di denti è pari al numero minimo possibile con la dentatura adottata o ad esso prossimo, o quella interna tra ruote a dentatura interna
 Rocchetto – paramento liturgico in uso nella Chiesa cattolica